Barica, naselje u općini Sirač, RH
 Barica (ime), žensko ime
 Barica (potok), potok u općini Uskoplje, BiH